Кубок Узбекистана по футболу 2015 года — футбольный турнир, в котором участвовали 36 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1-го раунда. Финальный матч состоялся 17 октября 2015 года на стадионе «Согдиана» в Джизаке между каршинским «Насафом» и ташкентским «Бунёдкором». Обладателем Кубка впервые стал «Насаф».

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 "Насаф" - обладатель Кубка Узбекистана 2015

2015
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2015 году